est un genre éteint et fossile de ptérosaures de l'Aptien (Crétacé inférieur), découvert dans de la partie inférieur de la formation de Santana de Chapada do Araripe, dans le Ceará, au Brésil. Selon Paleobiology Database en 2023, ce genre est resté monotypique avec une seule espèce .

Classification 
Le genre a été nommé par le paléontologue Alexander Wilhelm Armin Kellner en 1984. Le nom de genre signifie « doigt du Brésil ». L'espèce type et seule espèce est Brasileodactylus araripensis. Le nom spécifique fait référence au plateau d'Araripe. L'holotype MN 4804-V est la partie antérieure d'une mandibule. 

D'autres fossiles trouvés par la suite et attribués à Brasileodactylus incluent SMNS 55414, une mandibule, et MN 4797 – V, le devant du museau et de la mandibule. Des fossiles plus complets sont BSP 1991 I 27, un squelette fragmentaire et AMNH 24444, un crâne long de , avec la mandibule et la partie proximale de l'aile gauche. Ces deux derniers spécimens ont été attribués à Brasileodactylus sp. indet. par André Jacques Veldmeijer. Cependant, certains des spécimens les plus complets peuvent appartenir à d'autres ptérosaures, tels que Barbosania.

Présentation 
Kellner a d'abord attribué Brasileodactylus aux Ornithocheiridae. En 1991, il en fait plus prudemment un Pterodactyloidea incertae sedis. En 2000, il affirme une affinité étroite avec les Anhangueridae. David Unwin en 2001 envisage de le rattacher au genre Anhanguera mais se rétracte ensuite. Eberhard Frey en 2003 pense qu'il s'agit d'une espèce du genre Coloborhynchus. En 2007, Unwin et David Martill suggèrent que Ludodactylus est un synonyme junior de Brasileodactylus. 

Brasileodactylus était un ptérosaure de taille moyenne, avec une envergure d’environ . Il avait un long museau pointu et des dents coniques qui, à l'extrême avant des mâchoires, étaient longues, fines et pointues vers l'avant. Contrairement à d'autres ptérosaures brésiliens, il n'avait pas de crête sur le museau ou la mâchoire inférieure, mais aurait pu en avoir une à l'arrière du crâne.

Bibliographie

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 1984